Хіроші Канеда (яп. 金田 宏, Kaneda Hiroshi) — японський астроном, відкривач астероїдів, який живе в місті Саппоро в префектурі Хоккайдо. Його робота по виявленню нових астероїдів виявилася дуже плідною — у період з 1987 по 2000 рік Хіроші спільно з іншим японським астрономом Сейджі Уеда виявив загалом 705 нових астероїдів. Станом на 16 липня 2011 року за кількістю відкритих астероїдів він перебував на 8 місці серед інших відкривачів і на 19 місці з урахуванням відкриття астероїдів в автоматизованих пошукових проектах.

Він також виявив дві нові зорі: V459 в сузір'ї Лисички у 2007 році і V2468 в сузір'ї Лебедя у 2008 році. Канеда працював програмістом у галузі розробки програмного забезпечення для астрономії.

Один з астероїдів, відкритий 1990 року (4677 Хіросі), було названо його ім'ям.

Примітки 

Астрономи XX століття
Японські астрономи
Відкривачі астероїдів

Народились 1953